American League Central
 alkohol
 kod IATA portu lotniczego Alicante